Сериков — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Сериков, Абильмансур Абдинасырулы (род. 1991) — казахстанский актёр.
 Сериков, Аким (1912—1989) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Сериков, Артём Андреевич (род. 2000) — российский хоккеист, защитник.
 Сериков, Аскар (1927—2007) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 Сериков, Даутали (1880—?) — колхозник, звеньевой колхоза «Жаналык», Герой Социалистического труда.
 Сериков, Денис Геннадьевич (1973) — российский медиаменеджер.
 Сериков, Ермек Серикович (1989—2009) — казахстанский боксёр.
 
 Сериков, Кирилл Николаевич (род. 1982) — российский саночник.
 Сериков, Михаил Кузьмич (1894—1969) — генерал-майор.
 Сериков, Никанор Иванович (1896 — ?) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Сериков, Нурбол (род. 1993) — казахстанский дзюдоист и самбист.
 Сериков, Сайлау Досумович (1940—1991) — заместитель министра внутренних дел Казахстана, полковник милиции.
 Сериков, Сергей Филиппович (1949—2016) — казахстанский баскетбольный тренер.
 Сериков, Тулеуш Пауеденович (1948—2018) — казахстанский учёный, депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Сериков, Шамиль Керимович (1956—1989) — советский борец греко-римского стиля.
 Сериков, Юрий Борисович (род. 1945) — российский археолог, доктор исторических наук, профессор.

 Серикова, Елена Сергеевна (род. 1979) — российская баскетболистка.
  — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в среднем весе (1994, 1997).

Топоним 
 Сериков — село в Варвинском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Сериково

Примечания